Paulo Cunha Nascimento (Ponta Grossa, 5 de dezembro de 1941 - Curitiba, 12 de maio de 2009) foi um empresário e político brasileiro.

Foi prefeito da cidade de Ponta Grossa entre 1993 e 1996.

Biografia 
Nasceu no ano de 1941 e entre 1969 e 1975 morou em Campo Mourão para administrar uma serraria da família.

Na política, foi Secretário Municipal de Finanças de Ponta Grossa na administração do prefeito Otto Santos da Cunha (entre 1983 e 1988) e em 1988 foi eleito vice-prefeito na chapa de Pedro Wosgrau Filho. Em 1992 foi candidato a prefeito da cidade, sendo eleito no pleito de 3 de outubro deste ano e administrou o município no período de 1 de janeiro de 1993 até 31 de dezembro de 1996, acumulando o cargo de presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) entre 1994 a 1995. Após deixar a prefeitura, se desvinculou da vida política.

Faleceu na noite de terça-feira, dia 12 de maio de 2009, aos 67 anos de idade, em decorrência de um AVC.

Em sua homenagem a prefeitura da cidade sancionou a lei n° 10.361, de 10 de setembro de 2010, que determinou a demoninação oficial de Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Paulo Cunha Nascimento.

Naturais de Ponta Grossa
Prefeitos de Ponta Grossa
Vice-prefeitos do Paraná
Secretários municipais de Ponta Grossa